Teufelsbad steht für

 Teufelsbad, ein etwa 60 ha großes Naturschutzgebiet im niedersächsischen Landkreis Schaumburg
 Teufelsbad in der Eilenriede in Hannover, siehe Kopperloch
 Teufelsbad Fachklinik Blankenburg
 Teufelsbadstube, eine Räthsteinschlucht bei Nürnberg in Bayern